Al-Muqdadiya District (arabiska: قضاء المقدادية) är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Diyala, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Al-Muqdadiya District:

 Baquba
 Khāliş
 Al Miqdādīyah

I övrigt finns följande i Al-Muqdadiya District:

 Kullar:

 Tall ‘Udhaybī (en kulle)
 Tall Abū al ‘Iz̧ām (en kulle)
 Tall Abū Sadīrah (en kulle)
 Tall Abū Shukūl (en kulle)
 Tall Abū Şubyān (en kulle)
 Tall adh Dhahab (en kulle)
 Tall adh Dhahab (en kulle)
 Tall al Faşlīyah (en kulle)
 Tall al Ḩumr (en kulle)
 Tall al Jujān (en kulle)
 Tall al Kubbah (en kulle)
 Tall al Wāshī (en kulle)
 Tall an Namirah (en kulle)
 Tall Aşbayghī (en kulle)
 Tall ash Shaykh Sa‘īd (en kulle)
 Tall az Zindān al Atharī (en kulle)
 Tall Bint al Amīr (en kulle)
 Tall Ḑanḩīr (en kulle)
 Tall Duway‘ (en kulle)
 Tall Faraj Allah (en kulle)
 Tall Ḩalfah (en kulle)
 Tall Ḩubayl (en kulle)
 Tall Ḩunayd (en kulle)
 Tall Jābir (en kulle)
 Tall Jadwalah (en kulle)
 Tall Kadār (en kulle)
 Tall Kharīr (en kulle)
 Tall Mujahlībah al Kabīrah (en kulle)
 Tall Mujahlībah aş Şaghīrah (en kulle)
 Tall Mujaylībah (en kulle)
 Tall Sab‘ Qanāţir (en kulle)
 Tall Shikbān (en kulle)
 Tall Şubḩayn (en kulle)
 Tall Tuwaymān (en kulle)
 Tall Ţuwaysān (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Diyala